Суша — часть поверхности планеты, не покрытая водами мирового океана и других водных объектов.
 Суша (крепость) — русская крепость в Белоруссии в эпоху Ливонской войны.

Реки
 Суша (приток Ольсы) — в Белоруссии.
 Суша (река, впадает в Куйбышевское водохранилище) — в Татартане (Россия).

Второе имя и фамилия
 Яков Суша (ок. 1610—1687) — униатский епископ Холмский.
 Суша, Александр Александрович (род. в 1982) — белорусский книговед, культуролог.